Rózsa-rend brazíliai császári rendjel
 Rózsa-rend hondurasi köztársasági rendjel